Innes Ireland, enginyer, militar i pilot de Fórmula 1 escocès 
 John Ireland (Bowdon, Cheshire, 1879 – 1962, Washington, Sussex), compositor britànic
 Kylie Ireland (Boulder, 1970), actriu, directora i productora porno estatunidenca
 Stephen James Ireland (Cobh, Comtat de Cork, 1986), futbolista irlandès 

  John Ireland (Vancouver, Columbia britànica, 1914 - Santa Barbara, Califòrnia, 1992), actor de cinema estatunidenc